Carbon is het Engelse woord voor koolstof. Het kan verwijzen naar:
 Carbonpapier
 Carbonfiber, ook vaak carbon, de populaire benaming voor een vezelversterkte kunststof bestaande uit koolstofvezel ingebed in een thermohardende kunststof
 Carbon (API), een API van macOS
 Carbon (band), een voormalige Nederlandse band
 Carbon (tijdschrift), een wetenschappelijk tijdschrift
 Carbon copy, een kopie van een e-mail bericht, gezonden aan een ander dan de geadresseerde

Plaats
 Carbon (Indiana)
 Carbon (Iowa)
 Carbon (Texas)
 Carbon Cliff
 Carbon-Blanc, een gemeente in het Franse departement Gironde (regio Nouvelle-Aquitaine)

Zie ook 
 Carbon County